|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Tasjkent (officieel Tashkent Open) van 2017 vond plaats van maandag 25 tot en met zaterdag 30 september 2017 in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Het was de negen­tiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbuitenbanen.

De Hongaarse Tímea Babos speelde zowel in de enkel- als in de dubbelspelfinale. Zij verloor de eindstrijd in het enkelspel, maar in het dubbelspel won zij de titel, samen met de Tsjechische Andrea Hlaváčková.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigster Kristýna Plíšková kwam niet verder dan de tweede ronde.

De ongeplaatste Kateryna Bondarenko uit Oekraïne won het toernooi. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Hongaarse Tímea Babos in twee sets. Bondarenko wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Tasjkent op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste sinds negen jaar.

De Nederlandse Richèl Hogenkamp strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Raluca Olaru en İpek Soylu had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Soylu was samen met Irina Chromatsjova als vierde geplaatst – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als eerste geplaatste duo Tímea Babos en Andrea Hlaváčková won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste koppel Nao Hibino en Oksana Kalasjnikova in twee sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. De Hongaarse Babos had daar­naast twaalf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Tsjechische Hlaváčková twintig.

De Nederlandse Eva Wacanno en Nicola Geuer uit Duitsland bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Tasjkent 2017
Tasjkent